Cette page recense  la liste des bandes dessinées dont Hergé est dessinateur ou scénariste.

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

Notes et références

Notes

Références 

Hergé